William Owen peut désigner :

Hommes politiques 
  (1815–1869), homme d'affaires et homme politique du sud de l'Australie
 William Owen (mort en 1580) (environ 1540–1580), membre du parlement britannique pour Oxford
 William Owen (mort en 1663), membre du parlement britannique pour Shrewsbury
 William D. Owen (1846–1906), parlementaire américain représentant l'Indiana
 William Reid Owen (1864–1949), maire canadien de Vancouver en Colombie-Britannique, 1924
 William E. Owen (né en 1888), homme politique du Wisconsin
 Will Owen (1901–1981), homme politique britannique 
  (environ 1697–1781), membre du parlement britannique pour Pembroke et le Pembrokeshire

Sportifs 
 William  (1857–1901), footballeur international, Oswestry F.C. 
  (1859–1947), qui a grimpé au sommet du Grand Teton en 1898
  (1860–1937), footballeur international, Ruthin Town F.C. 
  (1884–1945), footballeur qui a joué pour Stoke
  (mort après 1930), gardien de but anglais
  (né en 1988),
 William Owen (1995-), pilote de course américain.

Autres 
 William Owen (officier de la Royal Navy) (1737–1778), officier de la Royal Navy britannique et premier colon de l'Île Campobello
 William Owen (peintre) (1769–1825), peintre portraitiste britannique

 William Fitzwilliam Owen (1774–1857), vice-amiral de la Royal Navy britannique, explorateur
 William Owen (comopositeur) (1814–1893), compositeur gallois d'hymness, dont 
 William David Owen (1874–1925), romancier gallois
 Sir William Owen (judge) (1899–1972), juge de la Haute Cour d'Australie

 William T. Owen (1905–1942), officier l'armée australienne mort au combat pendant la Seconde Guerre mondiale
 Will Owen (illustrateur) (1869–1957), britannique, illustrateur de livres, dessinateur humoristique, caricaturiste et artiste

Voir aussi 
 Bill Owen
 William Owens